Джордж Уильям Фурнас () (р. 1954) — американский академик, профессор и заместитель декана по учебной стратегии в школе информации в университете штата Мичиган, известный своими работами над семантическим анализом и человеко-коммуникационными системами.

Биография 
Фурнас получил AB по психологии в 1974 году в Гарвардском университете и докторскую степень в области психологии в 1980 году в Стэнфордском университете.

Фурнас начал свою академическую карьеру как ассистент аспирант Стэнфордского университета в 1975 году. После его окончания в 1980 году он работал в лаборатории Белла, где был уважаемым членом технического персонала в течение 15 лет. В последние два года он был директором компьютерной графики и интерактивных Медиа-исследований. В 1995 году Фурнас перешёл в университет Мичигана, где был назначен профессором психологии, профессором компьютерных наук и инженерии и профессором в школе информации. С 2002 по 2008 годы он был также заместителем декана по учебной стратегии в школе информации.

В 2004 году Фурнас был избран в  (почётная группа лиц, которые сделали существенный вклад в области человеко-компьютерного взаимодействия) за его работу в этой отрасли. В 2011 году он был назначен членом Ассоциации вычислительной техники.

Работа 
За время своей работы в лаборатории Белла он заслужил прозвище «рыбий глаз Фурнас» во время работы с визуализацией «рыбьего глаза». Пионер латентно-семантического анализа, Фурнас также считается пионером в концепции MoRAS (Mosaic of Responsive Adaptive Systems — «Мозаика гибкой адаптивной системы»).

Основным направлением его исследований является расширение доступа к информации и визуализации. Его роль в анализе проблем «Vocabulary Disagreement» привели к его изобретению Латентно-семантического анализа для индексации и обработки текста.

Хорошо известная система графической перезаписи BITPICT — существенный вклад в визуальное программирование. Джордж был также исследователем в области совместной фильтрации и визуализации графов. Его работа «Space-Scale Diagrams in the Pad++ Zooming User Interface» и теория View Navigation помогли мотивировать дальнейшее исследование в области Information Scent. В последнее время он работал над консолидацией теории проектирования и использования на различных уровнях агрегации.

Избранные публикации 
 George W. «Objects and their features», 1980.
 Furnas, George W. «Generalized fisheye views.» in «Human Factors in Computing Systems CHI ‘86 Conference Proceedings, 16-23. 1986.»
 Furnas, George W., et al. «The vocabulary problem in human-system communication.» Communications of the ACM 30.11 (1987): 964—971.
 Deerwester, Scott C., et al. «Indexing by latent semantic analysis.» «JAsIs» 41.6 (1990): 391—407.

Примечания 

Психологи США